Музичні малюнки — мультфільм 1968 року.

Сюжет 
За мотивами збірника А. Ревуцького «Сонечко».

Посилання 

 Музичні малюнки на порталі Гуртом

Фільми за алфавітом
Українські фільми 1968